San José el Potrero är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Sultepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. San José el Potrero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San José el Potrero är varierad. San José el Potrero ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om San José el Potrero. Runt San José el Potrero är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Mateo,  km sydväst om San José el Potrero. I omgivningarna runt San José el Potrero växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sultepec